

Pseudonyme 

 Muzo, un peintre et dessinateur français (1960) ;

Titre 

 Placid et Muzo, une série de bande dessinée ;

Toponyme 

 Muzo, une municipalité du département de Boyacá, en Colombie.